Chlum, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Chlum, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Chlum, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec
Chlum, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Chlum, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Chlum, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Chlum Svaté Maří, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Chlum u Třeboně, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Chlum-Korouhvice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina